Nyctimene bezeichnet

 eine Gattung der Röhrennasenflughunde, siehe Nyctimene (Gattung)
 eine Person aus den Metamorphosen des Ovid, siehe Nyctimene (Mythologie)
 einen Asteroiden des inneren Hauptgürtels, siehe (2150) Nyctimene